Бгажба — абхазская фамилия. Известные носители:
 Бгажба, Михаил Тимурович (1915—1993) — советский государственный и партийный деятель. 
 Бгажба, Олег Хухутович (род. 1931) — абхазский историк, археолог, академик.
 Бгажба, Хухут Соломонович (1914—2000) — абхазский лингвист, литературовед, фольклорист, академик АН Абхазии.